Безіменна
 — річка в Україні у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Права притока річки Смотрич (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 10 км, площа басейну водозбору 27,8 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,22 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,61. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Оринин. Тече переважно на південний схід через село Залісся Друге і на північній околиці села Голосків впадає в річку Смотрич, ліву притоку Дністра.

Цікаві факти 
 На північно-західній стороні від витоку річки на відстані приблизно 981,73 м пролягає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Хмельницької області через Кам'янець-Подільський — Сатанів — Війтівці — Теофіполь — Білогір'я).
 У XIX столітті на річці існував 1 водяний млин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Кам'янець-Подільського району
Річки України без назви